Линденбаум () — немецкая фамилия.

 Линденбаум, Адольф (1904—1941) — польский математик и логик.
 Линденбаум, Вадим Павлович (1914—1970-е) — российский художник.
 Линденбаум, Василий Фёдорович (1839—1895) — хирург.
 Линденбаум, Карл Иванович (1778—1824) — русский военачальник, полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Линденбаум, Леонид Евгеньевич — Георгиевский кавалер; полковник; 25 мая 1916.
 Линденбаум, Павел Карлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6524; 5 декабря 1841.